Amadeusz I Czarny (ur. pomiędzy 995 a 1000 lub później, zm. po 18 grudnia 1051) – hrabia  i  w latach 1047/1051 do po 18 grudnia 1051.

Życiorys 
Amadeusz I był synem Humberta I Białorękiego założyciela dynastii sabaudzkiej i Auxilii.
Po jego śmierci tytuł przeszedł na jego brata Ottona.
Ożenił się prawdopodobnie w 1030 r. z Adelą (Adelais). Mieli prawdopodobnie dwoje dzieci:
 Humbert (zmarł przed 1051)
 Aimon (zmarł prawdopodobnie w 1050) biskup Belley - mógł być synem Amadeusza hrabiego Belley, a nie Amadeusza hrabiego Maurienne i Chablais

Rodowód

Przypisy 

Dynastia sabaudzka
Władcy Sabaudii
Urodzeni w 1016
Zmarli w XI wieku